Renovo (Pensilvânia) - cidade americana
 Renovo (álbum de Diante do Trono) - de 2013
 Renovo Sport Clube
 Renovo (álbum de Sarah Farias) - de 2018